Га́бор Пёлёшкеи (; 11 октября 1960, Мошонмадьяровар, Венгерская Народная Республика) — венгерский футболист, нападающий. Выступал за сборную Венгрии. Участник чемпионата мира 1982 года.

Карьера

Клубная

В сборной 
До дебюта в основной сборной Венгрии Габор Пёлёшкеи выступал за молодёжную сборную Венгрии (до 20 лет), в составе которой, в 1979 году принимал участие в чемпионате мира среди молодёжных команд.

В главной сборной Венгрии Габор Пёлёшкеи дебютировал 24 сентября 1980 года в товарищеском матче со сборной Испании, завершившимся ничьей со счётом 2:2. В 1982 году Габор Пёлёшкеи принял участие в чемпионате мира, он сыграл во всех трёх матчах и забил два гола. Один гол он забил в знаменитом матче со сборной Сальвадора, завершившийся разгромной победой венгров со счётом 10:1, а второй забил в матче со сборной Аргентины, завершившимся поражением венгров со счётом 1:4. На том чемпионате венгры заняли в своей группе лишь третье место и не смогли пройти дальше. Своё последнее выступление за сборную Пёлёшкеи провёл в товарищеском матче со сборной ГДР, 28 июля 1987 года, тот матч завершился нулевой ничьей. Всего же за сборную Габор Пёлёшкеи сыграл 15 матчей, в которых забил 4 гола.

Достижения

Командные 
  «Раба ЭТО»
 Обладатель Кубка Венгрии: 1979

  «Ференцварош»
 Серебряный призёр чемпионата Венгрии (2): 1982, 1983
 Финалист Кубка Венгрии: 1986

  «МТК»
 Серебряный призёр чемпионата Венгрии: 1990
 Бронзовый призёр чемпионата Венгрии: 1989

Личная жизнь 
Оба сына Габора Пёлёшкеи также являются футболистами. Петер выступает за «Ференцварош», а Жолт, ранее выступавший за резервистов «Ливерпуля», ныне выступает за «МТК».

Статистика в сборной 

Итого: 15 матчей / 4 гола; 7 побед, 4 ничьих, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Венгрии на сайте eu-football.info
 Профиль игрока на transfermarkt.de
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Дьёр»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Делемон»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК МТК
Тренеры ФК «Гонвед»